Josaphat est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Josaphat est un prénom masculin. Il vient de l'hébreu et signifie YHWH a jugé. 

Josaphat est aussi un patronyme.

 Jean-Claude Josaphat (1965-), joueur et entraîneur de football haïtien.

Personnalités 
 Josaphat fut roi de Juda.
 Josaphat est le père du 10° roi d'Israël, Jéhu, selon la Bible (2 Rois 9, 2).
 Barlaam et Josaphat, version christianisée de la vie de Bouddha ; Josaphat serait la déformation de Bodhisat, qui désigne le Bouddha. Autrefois célébré par l'Église catholique comme "Saint Josaphat", le .
 Saint Josaphat Koncévitch, archevêque de Polotsk et martyr grec-catholique.
 Bienheureuse Josaphata Micheline Hordashevska, sœur grecque-catholique.
 Josaphat Kocylovskyj, évêque grec-catholique.

Toponymes 
 Vallée de Josaphat, vallée située à proximité de Jérusalem et du Mont des Oliviers, en Palestine

 En Belgique, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, il y a :
 le parc Josaphat, un parc de 20 ha
 Le ruisseau Josaphat, jadis appelé Roodenbeek
 la rue Josaphat sur Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode
 l'école Josaphat, une école communale
 l'ancienne gare de Josaphat à l'ouest du parc Josaphat (Ligne 161)
 l'ancienne gare de Schaerbeek-Josaphat à l'est du parc Josaphat (Ligne 26)
 le tunnel ferroviaire Josaphat de la Ligne 161
 le tunnel ferroviaire Mérode-Josaphat de la Ligne 26
 le tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat qui reliera la Ligne 26 à la Ligne 161
 Josaph'Art est une exposition, vente d'art et vente d'artisanat organisée depuis 2008 à l'école n°1 de la rue Josaphat

Voir aussi 
 
 
 Abbaye Notre-Dame de Josaphat à Lèves, Eure-et-Loir (France).

Homonymie de prénom